Babunski ist der Familienname folgender Personen:

 Boban Babunski (* 1968), mazedonischer Fußballspieler
 David Babunski (* 1994), mazedonischer Fußballspieler
 Jovan Babunski (1878–1920), serbischer Wojwode und führende Persönlichkeit der serbischen Tschetnik-Bewegung in Vardar-Mazedonien